Fernando Linhares é um jornalista catarinense.
Com mais de 50 anos dedicados ao Jornalismo Esportivo de Santa Catarina. Apresentador de inúmeros programas em emissoras de rádio e televisão. Apresenta o "Esporte Cultura", na TV Cultura Florianópolis e região.

Apresentadores de televisão de Santa Catarina